Norodom ( von Sanskrit nar uttam, „bester Mensch“) ist ein kambodschanischer Personenname, der von folgenden Personen aus dem Königshaus Kambodschas geführt wurde bzw. wird:

 Norodom I. (1834–1904), kambodschanischer König von 1860 bis 1904
 Norodom Suramarit (1896–1960), kambodschanischer König von 1955 bis 1960, Schwiegersohn von König Sisowath Monivong
 Norodom Ranariddh (1944–2021), kambodschanischer Politiker
 Norodom Sihanouk (1922–2012), kambodschanischer König von 1941 bis 1955, 1993 bis 2004
 Norodom Sihamoni (* 1953), kambodschanischer König seit 2004

Norodom ist Teil des Namens einer kambodschanischen Partei, siehe Norodom-Ranariddh-Partei